Az Allsvenskan 1954-55-ös szezonja volt a bajnokság harmincegyedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Djurgårdens IF Fotboll lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag